National Basketball Association 2001/2002 var den 56:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 30 oktober 2001 och avslutades den 17 april 2002 efter 1.189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Onsdagen den 12 juni 2002 vann Los Angeles Lakers sin fjortonde NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat New Jersey Nets med 4-0 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 10 februari 2002 i First Union Center i Philadelphia, Pennsylvania. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 135-120.

Memphis Grizzlies från Memphis i Tennessee spelade sin första säsong i ligan efter flytten från Vancouver Grizzlies, Vancouver i British Columbia.

Charlotte Hornets från Charlotte, North Carolina spelade sin sista säsong innan de flyttade till New Orleans, Louisiana och blev New Orleans Hornets.

Spanjoren Pau Gasol, Memphis Grizzlies, spelade sin första säsong i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot New Jersey Nets

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-0 i matcher

Källor 

NBA 2001/2002 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2001/2002 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2002 på basketball-reference.com
NBA history 2001/2002 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

2001 i Kanada
2001 i USA
2002 i Kanada
2002 i USA
Basketsäsongen 2001/2002
2001/2002